Alain-René Le Sage (1668-1747), écrivain et dramaturge français ;
 Alphonse X de Castille, qui fut roi de Castille et de León (1252-1284) ;
 Bill Le Sage (1927-2001), pianiste de jazz anglais ;
 Charles V le Sage, roi de France ;
 Éric Le Sage (1964-) pianiste français ;
 Frédéric III de Saxe (1463-1525), qui fut duc de Saxe ;
 Georges-Louis Le Sage (1724-1803), mathématicien et physicien genevois ;
 Gildas le Sage, membre renommé du monde celtique chrétien ;
 Iaroslav le Sage, qui fut tsar de Russie ;
 Jean le Sage, nom attribué à plusieurs souverains ;
 Léon VI le Sage (866-912), qui fut empereur byzantin ;
 Oleg le Sage, prince varègue ;
 Siméon Le Sage 1835-1909), haut fonctionnaire canadien responsable de la colonisation de l'Abitibi-Témiscamingue.